IPS ( — инструкций в секунду) — мера быстродействия процессора компьютера. Показывает число определённых инструкций, выполняемых процессором за одну секунду. Часто заявляемые производителями значения IPS являются пиковыми и получены на последовательностях инструкций, не характерных для реальных программ. Также на значения IPS сильно влияет пропускная способность иерархии памяти. В связи с этим, вместо исходных значений IPS для оценки быстродействия принято использовать результаты синтетических тестов (), например SPECint или Dhrystone.

Производные единицы измерения:
 ;
  =  () или  (, );
 ;
 .

До появления общепринятых тестов производительности усреднённые оценки быстродействия компьютеров вычислялись на основе смеси инструкций. Наиболее известной является смесь Гибсона, полученная Джеком Гибсоном из корпорации IBM для научных программ. Для коммерческих программ были разработаны смеси, не включающие операции с плавающей запятой, например, смесь ADP. В списке можно найти оценки быстродействия примерно 175 компьютеров 1960-х — 1970-х годов в научных (Гибсон) и коммерческих (ADP) задачах.

Хотя MIPS могли бы быть простой метрикой для сравнения быстродействия процессоров одинаковой архитектуры, их использование для сравнения различающихся архитектур ограничено. Иногда инженеры называют эту единицу Meaningless Indicator of Processor Speed (бессмысленный индикатор процессорной скорости).

В 1970-х производительность мини-компьютеров часто сравнивалась в единицах VAX MIPS. Производительность разных компьютеров сравнивалась с машиной VAX 11/780, быстродействие которой принималось за 1 MIPS. (Иногда эту единицу называют VAX Unit of Performance или VUP.) Такой эталон был выбран в том числе из-за того что 11/780 имеет производительность, близкую мейнфрейму IBM System/370 модель 158-3, которая также часто принималась за 1 MIPS.

Иногда производительность мини-компьютеров измеряли при помощи программы на языке Fortran под названием Whetstone benchmark. Его результат называли Millions of Whetstone Instructions Per Second (MWIPS). Например, компьютер VAX 11/780 с FPA выпущенный в 1977 году имел рейтинг 1,02 MWIPS.

См. также 
 BogoMIPS
 FLOPS ()
  — инструкций за такт
 
  (MSU)
 
 

 Тесты производительности
 Dhrystone MIPS (DMIPS, 1984 год)
  от SPEC
 CoreMark (2009)

Примечания 

Микропроцессоры
Единицы измерения производительности компьютеров
Суперкомпьютеры